Ллойд происходит от  — «серый», «коричневый».

Имя 
 Миллер, Стэнли Ллойд (1930—2007) — американский химик.
 Де Моз, Ллойд (1931—2020) — американский социальный философ.
 Райт, Фрэнк Ллойд (1867—1959) — американский архитектор.
 Ллойд (настоящее имя — Ллойд Полайт) — американский певец R&B.
 Остин, Ллойд (род. 1953) — министр обороны США.

Фамилия 
 Ллойд, Гарольд (1893—1971) — американский актёр и кинорежиссёр.
 Ллойд, Гарри (род. 1983) — английский актёр.
 Ллойд, Генри (около 1720—1783) — британский военный теоретик, генерал-майор русской армии.
 Ллойд, Грэм (род. 1967) — австралийский бейсболист.
 Ллойд, Даниэль (род. 1983) — британская модель.
 Ллойд, Девин (род. 1998) — игрок в американский футбол 
 Ллойд, Джейк (род. 1989) — американский актёр.
 
 
 Ллойд Джордж, Дэвид (1863—1945) — премьер-министр Великобритании.
 Ллойд, Дэвид (род. 1950) — британский художник комиксов, более всего известный как иллюстратор комикса «V — значит вендетта».
 Ллойд, Дэнни (род. 1973) — американский актёр.
 Ллойд, Карли (род. 1982) — американская футболистка.
 Ллойд, Кёртис Гейтс (1859—1926) — американский миколог.
 Ллойд, Кристофер (род. 1938) — американский актёр.
 Ллойд, Лливелин (1879—1949) — итальянский художник британского происхождения. 
 Ллойд, Люси (1834—1914) — британская лингвистка.
 Ллойд, Мэри Кейтлин (1902—1972) — командант (контр-адмирал) Женской вспомогательной службы ВМС Великобритании.
 Ллойд, Нил (род. 1966) — антигуанский велогонщик.
 Ллойд, Норман (1914—2021) — американский актёр.
 Ллойд, Пол (более известен как Джастин Гэбриел, род. 1981) — профессиональный южноафриканский рестлер.
  (; 1733—1764) — английский поэт и сатирик.
 Ллойд, Сабрина (род. 1970) — американская актриса.
 Ллойд, Селвин (1904—1978) — британский государственный деятель и пожизненный пэр.
 Ллойд, Сетон (1902—1996) — английский археолог.
 Ллойд, Сэм (1963—2020) — американский актёр и музыкант.
 Ллойд, Сэмпсон (1699—1779) — английский промышленник и банкир.
 Ллойд, Тони (род. 1950) — британский политический деятель.
 Ллойд, Фрэнк (режиссёр) (1886—1960) — американский режиссёр.
 Ллойд, Фрэнк (музыкант) (род. 1952) — британский валторнист.
 Ллойд, Филлида (род. 1957) — английский режиссёр театра и кино.
 Ллойд, Хэмфри (1800—1881) — ирландский физик.
 Ллойд, Чарльз (1927—1995) — британский гребец.
 Ллойд, Эдриан (род. 1964) — новозеландский шахматист.
 Ллойд, Эрл (1928—2015) — американский баскетболист.
 Ллойд Бэнкс (настоящее имя — Кристофер Чарльз Ллойд; род. 1982) — американский рэпер, участник группы G-Unit.

Составные фамилии 
 Ллойд-Джонс, Хью (1922—2009) — британский классицист-эллинист, эссеист.
 Ллойд-Карри, Андреа (род. 1965) — американская баскетболистка.
 Ллойд Уэббер, Эндрю (род. 1948) — британский композитор.

В названиях 

 
 Lloyds Banking Group — крупнейший розничный банк Великобритании, основанный Сэмпсоном Ллойдом.

См. также 
 Ллуйд, Эдвард (1660—1709) — британский ботаник, геолог и антиквар.
  — вариант фамилии.
  — вариант фамилии.

Примечание